Long Range Patrol — первоначальное название разведывательно-диверсионного подразделения британской армии, существовавшее во время Второй мировой войны
 Long Range Patrol — сухой паёк (индивидуальный рацион питания), принятый на снабжение ВС США. Предназначен для питания военнослужащих, выполняющих задачи в отрыве от подразделения при длительных операциях с интенсивным перемещением.